Deserto Dipinto – deserto dell'Australia
 Deserto Dipinto – deserto degli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
Painted Desert